Wild Life () — дебютный альбом британской рок-группы Wings, вышедший в 1971 году, альбом также является третьим студийным альбомом в дискографии Пола Маккартни вне и после его участия в группе The Beatles. Первоначальный состав Wings образовали Пол и Линда Маккартни, работавший с Полом и Линдой над их предыдущим сольным альбомом Ram барабанщик Денни Сейвелл, а также присоединившийся к ним Денни Лэйн, бывший лидер группы Moody Blues.

Об альбоме

Запись альбома 
В августе 1971 г. только что созданная группа Wings записала свой дебютный альбом чуть дольше, чем за неделю, надеясь, что эта «мгновенная» и «неотлакированная» запись даст возможность передать ощущение «свежести» и «жизни» при записи в студии в условиях почти «концертного» исполнения — без многочисленных дублей, наложений и т. п. Пять из восьми песен альбома были записаны за один дубль. Позднее Пол Маккартни упоминал методику «быстрой» студийной записи, использовавшейся Бобом Диланом, как пример для стиля записи этого альбома.

Материал для альбома репетировался на студии Маккартни, располагавшейся в помещениях шотландской Rude Studio (можно увидеть Пола в помещениях Rude Studio в эпизодах документального фильма 2001 года «Wingspan»); Пол и Линда использовали эту студию для записи демоверсий песен, которые использовались в альбомах, начиная с Wild Life и до Driving Rain. Запись альбома производилась на Abbey Road Studios с участием Тони Кларка как звукоинженера (в начале песни «Mumbo» можно услышать, как Пол говорит: «Take it, Tony»).

На выпущенном в рекламных целях альбоме «The Complete Audio Guide To The Alan Parsons Project» () Алан Парсонс рассказывает, как он сделал «грубый» (rough), предварительный микс песни «I Am Your Singer», который так понравился Полу, что он использовал его в финальном миксе для альбома.

Пол спел во всех песнях партию ведущего вокала; Линда вместе с ним спела партию ведущего вокала в песнях «I Am Your Singer» и «Some People Never Know».

Выпуск альбома и отзывы прессы 
После вечеринки в ноябре 1971 г., где было объявлено о создании группы Wings, Wild Life был выпущен (7 декабря 1971 г. в Великобритании, 8 декабря 1971 г. в США) и вызвал различную реакцию музыкальных критиков.

Джон Мендельсон написал в журнале Rolling Stone, что он был удивлён тем, что, возможно, альбом был сознательно сделан по звучанию «небрежным» («deliberately second-rate») В книге The Beatles: An Illustrated Record её авторы Рой Кэрр и Тони Тайлер называют альбом «сделанным торопливо, как бы для обороны от кого-то, несвоевременным, слишком разрекламированным» и пишут, что альбом показывает Маккартни как автора песен «падающим в абсолютный надир именно тогда, когда ему нужно немного похвалы»

Альбом поднялся до 11-го места в чартах Великобритании и до 10-го в чартах США; в США альбом стал «золотым».

Песни 
Одна из песен, вошедших в альбом, «Dear Friend», была записана ещё во время сессий звукозаписи альбома Ram, видимо, как попытка примирения с Джоном Ленноном. Это, безусловно, последовало после атаки Джона на Пола в песне Леннона «How Do You Sleep?» с альбома Imagine — которая, очевидно, была написана в отместку за подковырки от Пола Джону в песне Маккартни «Too Many People» на альбоме Ram. Музыкальный критик Иэн Макдональд использовал «Dear Friend» как контраргумент против карикатурных отзывов о Поле как о слишком эмоциональном боксёре-легковесе.

В Wild Life также входит ремейк в стиле рэгги песни дуэта Mickey & Sylvia «Love is Strange», в 1957 г. вошедшей в Top 40, в подтверждение любви Линды к музыке в стиле рэгги и к Ямайке. Эта песня уже была почти выпущены как сингл в Великобритании Apple Records в декабре 1971 г. (с номером по каталогу R5932), но выпуск этого сингла был отменён. В Мексике Apple Records выпустила мини-альбом (EP) под названием «Love is Strange» (номер по каталогу EPEM 10604) с песнями «Love Is Strange», «I Am Your Singer», «Mumbo», «Tomorrow».

Аннотация к альбому 
Автором аннотации (liner notes) к Wild Life (а также к альбому Thrillington) был указан некто Клинт Хэрриган (), но в 1990 г. Маккартни признался журналисту Питеру Палмиере (), что под именем Хэрригана аннотацию написал он сам. Леннон утверждал, что знает, кто скрывается под фамилией Хэрриган, во время своих споров с журналом Melody Maker в 1972 г.

Переиздания альбома 
В дополнение к отдельному наименованию до того «скрытых» на альбоме треков («Bip Bop Link» и «Mumbo Link»), на оригинальную CD-версию альбома, выпущенную Capitol Records в 1987 г., были добавлены песни «Oh Woman, Oh Why» (до того вышедшая на стороне «Б» сингла «Another Day»), «Mary Had a Little Lamb» и «Little Woman Love».

В 1993 г. Wild Life был ремастирован и выпущен на CD как часть серии «The Paul McCartney Collection» с синглами «Give Ireland Back to the Irish» и «Mary Had a Little Lamb», а также с выходившими на сторонах «Б» синглов песнями «Little Woman Love» и «Mama's Little Girl» — все песни, записанные в 1971 г., за исключением «Little Woman Love», которая была записана во время записи альбома Ram, — как бонус-треки, а также два ранее «скрытых» трека: «Bip Bop Link» (короткая инструментальная пьеса на гитаре), располагавшаяся на альбоме между «I Am Your Singer» и «Tomorrow», и «Mumbo Link» (инструментальный джэм), располагавшаяся на альбоме после «Dear Friend». («Oh Woman, Oh Why» была издана в 1993 г. отдельно — как бонус-трек при переиздании альбома Ram.)

На версии «Bip Bop» в стиле блюграсс, записанной в саду дома Пола в Шотландии примерно в июне 1971 г., присутствует дочь Пола и Линды Мэри, хихикающая на заднем фоне и подпевающая риффу под названием «Hey Diddle». Это обнаружилось в 2001 г. на сборнике Wingspan: Hits and History.

В декабре 2018 г. (вместе с Red Rose Speedway) был переиздан как часть серии Paul McCartney Archive Collection; включает сингл «Give Ireland Back to the Irish» с инструментальной версии в би-сайде, редактированный промосингла «Love Is Strange», черновые миксы альбома, ранее неизданные домашние и студийные записи.

Список композиций 
Все песни написаны Полом и Линдой Маккартни, за исключением отмеченных особо.

Список композиций (ремастированный альбом, 1993)

Переиздание 2018 года 
7 Декабря 2018 года официально вышел ремастированый альбом в серии Paul McCartney Archive Collection. Альбом в нескольких изданиях:
 Special Edition — на двух CD-дисках; на первом диске — оригинальный 10-трековый альбом, на втором диске — бонусные треки, включает ранее неизданные демоверсии и неальбомные синглы.
 Deluxe Edition — на трех CD-дисках и одном DVD-диске; на первом CD-диске — оригинальный 10-трековый альбом, на втором — черновые миксы (Rough Mixes) и на третьем — бонусные треки, включает ранее неизданные демоверсии и неальбомные синглы. DVD включает живые и репетиционные записи в Шотландии, ICA и «Give Ireland Back to the Irish».
 Remastered Vinyl — на двух виниловых LP-дисках; включает версии специального издания, а также ссылку на скачивание материалов.

Диск 1 — ремастированный альбом
Оригинальный 10-трековый альбом.

Диск 2 — предварительные миксы

Диск 3 — бонусные треки

DVD — бонусные видео
 «Scotland, 1971»
 «The Ball»
 «ICA Rehearsals»
 «Give Ireland Back To The Irish» (Rehearsal)

Цифровые бонусные треки Доступно только на сайте paulmccartney.com.
 «Dear Friend» (Orchestra Up)

Участники записи 
(согласно «Credits» на Allmusic.com )
 Пол Маккартни — вокал, бас-гитара, электрогитара, фортепиано, клавишные, запись, перкуссия
 Линда Маккартни — ко-вокал (Love Is Strange, Some People Never Know, I Am Your Singer), клавишные, фортепиано, перкуссия, бэк-вокал
 Денни Лэйн — гитары, бас-гитара, перкуссия, клавишные, бэк-вокал
 Дэнни Сейвелл — ударные, перкуссия
 Алан Парсонс и Тони Кларк — инженерия
 Крис Томас — со-продюсер записи песни «Mama’s Little Girl»

Чарты

Позиции в чартах

Чарты по итогам года

Сертификации и продажи

Факты 
 Композиция Bip Bop с этого альбома в 1991 году стала постоянной заставкой телепередачи МузОбоз.

Примечания

Ссылки 
 Wings (2) — Wild Life (Vinyl, LP, Album) at Discogs
 Wild Life — album details на paulmccartney.com
 Paul McCartney: Wild Life | The Beatles Bible

Альбомы Wings
Альбомы Пола Маккартни
Альбомы, спродюсированные Полом Маккартни
Альбомы, спродюсированные Линдой Маккартни
Альбомы, спродюсированные Крисом Томасом
Альбомы Apple Records
Альбомы EMI Records
Альбомы Capitol Records
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Дебютные альбомы 1971 года